Ad infinitum is Latijn voor tot in het oneindige, zoals een reeks getallen
 Ad Infinitum, een Zwitserse symfonische metalband
 Ad Infinitum (ep), een ep van Of Mice & Men